Озеро Глушец — гидрологический памятник природы местного значения, расположенный в южной части Деснянского района Черниговского горсовета (Черниговская область, Украина). Площадь — 40 га.

История 
Статус памятника природы был присвоен решением Черниговского облисполкома от 27.04.1964 №236.

Ранее памятник природы находился в ведении Черниговской фабрики музыкальных инструментов.

Описание 
Памятник природы занимает акваторию одноименного озера, что на левобережной пойме Десны, с прибрежной полосой.

Природа

Примечания

Ссылки 
 Список памятников природы Черниговской области 

Памятники природы Черниговского горсовета
Гидрологические памятники природы
Гидрологические природоохранные объекты Черниговщины